Siamacarus är ett släkte av spindeldjur. Siamacarus ingår i familjen Opilioacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Siamacarus